Shama peut désigner :

 Des oiseaux, les shamas du genre Copsychus ;
 Shama, label d'une compagnie de disque indépendante ;
 Shama, l'un des 17 districts de la Région occidentale du Ghana.